Ursus (lat. medvěd) může znamenat:

 Ursus (rod) – rod medvědovitých šelem
 Ursus deningeri – druh pleistocenního medvěda

místopisný název
 Ursus (Varšava) – předměstí Varšavy 

příjmení
 Mikuláš Reimarus Ursus (1551–1600) – německý astronom na dvoře Rudolfa II.

jiný význam
 Ursus (pivovar) – pivovar v Rumunsku
 Ursus (pivo) – značka jeho piva
 Ursus (traktor) – značka polského výrobce traktorů a elektromobilů
 Ursus (vodka) – značka islandské vodky
 Ursus Šumavský – pseudonym spisovatele Viktorina Zeithammera (1872–1925)